Отрада — многозначное имя собственное:
 «Отрада» — парк в Москве.

Россия 
 Отрада — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Отрада — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Отрада — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Отрада — хутор в Козельском районе Калужской области, упразднён в 2022 г.
 Отрада — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Отрада — село в Горшеченском районе Курской области, Быковский сельсовет.
 Отрада — деревня в Горшеченском районе Курской области, Солдатский сельсовет.
 Отрада — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Отрада — микрорайон города Всеволожска Ленинградской области.
 Отрада — деревня в Клинском районе Московской области.
 Отрада — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Отрада — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Отрада — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Отрада — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Отрада — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Отрада — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Отрада — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Отрада — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Отрада — посёлок в Скопинском районе Рязанской области.
 Отрада — посёлок в Сергиевском районе Самарской области, сельское поселение Захаркино.
 Отрада — посёлок в Сергиевском районе, Самарской области, сельское поселение Елшанка.
 Отрада — село в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области
 Отрада — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Отрада — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Отрада — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Отрада — деревня в Спасском районе Татарстана.
 Отрада — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Отрада — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Отрада — деревня в составе городского округа Ульяновск.

Украина 
 Отрада — село в Балтском районе Одесской области.
 Отрада — село в Краснокутском районе Харьковской области.

Персоналии 
 Отрада, Николай Карпович (1918—1940) — русский советский поэт.

См. также 
 Отрада Башкирская
 Отрада-Семёновское
 Новая Отрада
 Старая Отрада